Terrance Gordon Sawchuk, kanadski hokejist, * 28. december 1929, Winnipeg, Manitoba, Kanada, † 31. maj 1970, New York, New York, ZDA.

Sawchuk je v ligi NHL odigral enaindvajset sezon, od tega štirinajst sezon za Detroit Red Wingse, po nekaj sezon pa za klube Boston Bruins, Toronto Maple Leafs, Los Angeles Kings in New York Rangers. V ligi NHL je skupno branil na 971-ih tekmah rednega dela, na katerih je povprečno dobil 2,52 gola na tekmo, 103 krat pa mu je uspel shutout, kar je bil rekord 39 let do leta 2009, ko ga je izboljšal Martin Brodeur. V končnicah lige NHL je branil na 106-ih tekmah, na katerih je povprečno dobil 2,54 gola na tekmo, dvanajstkrat pa mu je uspel shutout. V svoji karieri je štirikrat osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 1951/52, 1953/54 in 1954/55 z Detroit Red Wingsi ter 1966/67 z Los Angeles Kingsi. Štirikrat je prejel Vezina Trophy za najboljšega vratarja lige, v sezonah  1951/52, 1952/53, 1954/55 in 1964/65. Po koncu sezone 1969/70 je ob sporu s soigralcem  in sostanovalcem Ronom Stewartom utrpel poškodbe, za katerimi je po več operacijah umrl 31. maja.

Leta 1971 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL, leta 1975 pa še v Kanadski športni hram slavnih. Klub Detroit Red Wings je 6. marca 1994 upokojil njegov dres s številko 1.

Statistika kariere 

|-
| Winnipeg Monarchs
| MJHL
| 45/46
| 
| 10
| 
| 
| 
| 
| 
| 5,80
| 
| 
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 6,00
| 
|-
| Galt Red Wings
| OHA/Jr.
| 46/47
| 
| 30
| 
| 
| 
| 
| 
| 3,13
| 
| 
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 4,32
| 
|-
| Windsor Spitfires
| IHL
| 47/48
| 
| 3
| 
| 
| 
| 
| 
| 1,67
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Omaha Knights
| USHL
| 47/48
| 
| 54
| 
| 
| 
| 
| 
| 3,21
| 
| 
| 3
| 
| 
| 
| 
| 
| 3,00
| 
|-
| Indianapolis Capitols
| AHL
| 48/49
| 
| 67
| 
| 
| 
| 
| 
| 3,06
| 
| 
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 4,5
| 
|-
| Indianapolis Capitols
| AHL
| 49/50
| 
| 61
| 
| 
| 
| 
| 
| 3,08
| 
| 
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 1,5
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 49/50
| 
| 7
| 
| 
| 
| 
| 
| 2,29
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 50/51
| 
| 70
| 
| 
| 
| 
| 
| 1,99
| 
| 
| 6
| 
| 
| 
| 
| 
| 1,68
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 51/52
| 
| 70
| 
| 
| 
| 
| 
| 1,90
| 
| 
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 0,63
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 52/53
| 
| 63
| 
| 
| 
| 
| 
| 1,90
| 
| 
| 6
| 
| 
| 
| 
| 
| 3,39
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 53/54
| 
| 67
| 
| 
| 
| 
| 
| 1,93
| 
| 
| 12
| 
| 
| 
| 
| 
| 1,60
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 54/55
| 
| 68
| 
| 
| 
| 
| 
| 1,96
| 
| 
| 11
| 
| 
| 
| 
| 
| 2,36
| 
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 55/56
| 
| 68
| 
| 
| 
| 
| 
| 2,60
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 56/57
| 
| 34
| 
| 
| 
| 
| 
| 2,38
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 57/58
| 
| 70
| 
| 
| 
| 
| 
| 2,94
| 
| 
| 4
| 
| 
| 
| 
| 
| 4,52
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 58/59
| 
| 67
| 
| 
| 
| 
| 
| 3,09
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 59/60
| 
| 58
| 
| 
| 
| 
| 
| 2,67
| 
| 
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 2,96
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 60/61
| 
| 37
| 
| 
| 
| 
| 
| 3,10
| 
| 
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 2,32
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 61/62
| 
| 43
| 
| 
| 
| 
| 
| 3,28
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 62/63
| 
| 48
| 
| 
| 
| 
| 
| 2,55
| 
| 
| 11
| 
| 
| 
| 
| 
| 3,18
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 63/64
| 
| 53
| 
| 
| 
| 
| 
| 2,64
| 
| 
| 13
| 
| 
| 
| 
| 
| 2,75
| 
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 64/65
| 
| 36
| 
| 
| 
| 
| 
| 2,56
| 
| 
| 1
| 
| 
| 
| 
| 
| 3,00
| 
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 65/66
| 
| 27
| 
| 
| 
| 
| 
| 3,16
| 
| 
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 3,00
| 
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 66/67
| 
| 28
| 
| 
| 
| 
| 
| 2,81
| 
| 
| 10
| 
| 
| 
| 
| 
| 2,65
| 
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 67/68
| 
| 36
| 
| 
| 
| 
| 
| 3,07
| 
| 
| 5
| 
| 
| 
| 
| 
| 3,86
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 68/69
| 
| 13
| 
| 
| 
| 
| 
| 2,62
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New York Rangers
| NHL
| 69/70
| 
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 2,91
| 
| 
| 3
| 
| 
| 
| 
| 
| 4,50
| 
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

 

Kanadski hokejski vratarji
Hokejisti Winnipeg Monarchs
Hokejisti Galt Red Wings
Hokejisti Windsor Spitfires
Hokejisti Omaha Knights
Hokejisti Indianapolis Capitals
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti New York Rangers
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Dobitniki Vezina Trophy
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Kanadski športni hram slavnih
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami